Rue Transversale est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue Transversale à Dison ;
 Rue Transversale à Marche-lez-Écaussinnes ;
 Rue Transversale à Robelmont ;
 Rue Transversale à Stembert.

Rue Transversale à Bessan ;
 Rue Transversale à Brêmes ;
 Rue Transversale à Félines-Minervois ;
 Rue Transversale à Lyon ;
 Rue Transversale à Marigna-sur-Valouse ;
 Rue Transversale à Nogent-sur-Seine ;
 Rue Transversale à Ornans ;
 Rue Transversale à Pelves ;
 Rue Transversale à Ribaute-les-Tavernes ;
 Rue Transversale à Rosières-en-Haye ;
 Rue Transversale à Saint-Denis ;

Bibliographie 
 Rue Transversale sur Openstreetmap

Homonymie de toponyme